Anton (Franz Josef) Eberl (1765  1807), un compositeur et pianiste autrichien
 François Zdenek Eberl (1887, Prague  1962, Paris), un artiste tchèque-français
 Irmfried Eberl (1910, Bregenz  1948, Ulm), médecin autrichien
 Luke Eberl (º 1986), acteur, producteur, réalisateur, scénariste et monteur américain
 Max Eberl (º 1973), joueur de football allemand

Patronyme allemand